Па́вел Ильи́ч Попо́в:
* Попов, Павел Ильич (1872—1950) — русский и советский государственный деятель.
 Попов, Павел Ильич (1890—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Примечания